707 může znamenat:
 Rok 707
 Rok 707 před naším letopočtem
 Číslo 707 v desítkové soustavě
 Dopravní letadlo Boeing 707